Фонвьей:

 Фонвьей — город и район Монако.
 Фонвьей — город во Франции.

См. также 
 Фонвиель